George Child-Villiers, visconte di Villiers – nobile inglese
 George Child Villiers, V conte di Jersey – nobile e politico inglese
 George Child Villiers, VI conte di Jersey – nobile e politico inglese
 George Child-Villiers, VIII conte di Jersey – nobile e politico britannico
 George Child-Villiers, IX conte di Jersey – nobile e politico britannico
 Victor Child Villiers, VII conte di Jersey – nobile e politico inglese
 William Child-Villiers, X conte di Jersey – nobile britannico